Кастрильо-де-ла-Вега ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро.  Занимает площадь 26,36 км². Население — 667 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 163 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Castrillo de la Vega

Муниципалитеты Бургоса